Braunbach und Brauner Bach sind Gewässernamen:

 Braunbach (Ebrach), rechter Zufluss der Ebrach (zur Attel) an der Bärmühle der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Braunbach, Oberlauf bis zur Landesgrenze nach Unterbronnen, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg des Höllbachs, rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) nahe der Höllmühle, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Braunbach (Moschelbach), rechter Zufluss des Moschelbachs (zur Alsenz) nach Gundersweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Braunbach (Steinigebach), linker Zufluss des Steinigebachs (rechter Oberlauf des Sterenbachs, zur Lieser, zur Mosel) im Grünewald bei Wittlich, Landkreises Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

 Brauner Bach, linker Oberlauf des linken Avenbach-Oberlaufzweigs bei der Avenmühle, Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Braunsbach